Энтрерриос () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Энтрерриос, Альберто (род. 1978) — испанский гандболист, левый полусредний.
 Энтрерриос, Рауль (род. 1981) — испанский гандболист, центральный полусредний.

Топонимы 
 Энтрерриос — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия.